

Astronomia
CORALIE – spettrografo abbinato al Leonhard Euler Telescope

Geografia
Coralie – centro abitato della contea di Croydon (Queensland, Australia)
Coralie – località del comune di Roura (Guyana francese)

Letteratura
Coralie – pseudonimo dell'economista e scrittrice statunitense Mary M. Cohen
Coralie – personaggio de La commedia umana di Balzac

Onomastica
Coralie – variante francese del nome proprio di persona Corallo